Пилага (Pilaca, Pilagá) — находящийся под угрозой исчезновения индейский язык, который принадлежит языковой семье гуайкуру, на котором говорят в провинциях Сальта и Чако; в долинах рек Бермехо и Пилькомайо центральной и западной частей провинции Формоса в Аргентине. Имеет диалекты тоба и чако.

Звуки и письменность 
Инвентаризация включает в себя шумные и сонорные согласные, в сумме 18 фонем, и 4 гласные. В 1996 году для пилага была разработана орфографическая система, которая используется в настоящее время.

Примечания

Литература 
 Braunstein, José Alberto. 1983.Algunos rasgos de la organización social de los indigenas del Gran Chaco. Trabajos de Etnología 2. Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires.
 Buckwalter, Alberto. 1994. Vocabulario pilagá. Elkhardt, Indiana: Mennonite Board of Missions.
 Cordeu, Edgardo and A. Siffredi. 1971. De la algarroba al algodón: Movimiento mesiánico de los guaycurú. Buenos Aires: Juárez Editor.
 Vidal, Alejandra. 2001. Pilagá Grammar. PhD dissertation. Department of Linguistics. University of Oregon. Eugene, Oregon.
 Vidal, Alejandra et.alii (In press). Materiales para la enseñanza de la Lengua pilagá. 3 Volumes (Grammar, Activities, Key and pedagogical orientations). Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación. Argentina.
 Vidal, Alejandra et alli. Trilingüal Pilagá-Spanish-English_Talking Dictionary, with ethongraphical, grammatical notes and examples. Hans Rausing Endangered Languages Project. Universidad Nacional de ormosa, Argentina.

Языки Аргентины
Языки гуайкуру